Рябков Григорий Александрович (12 марта 1912, с. Окрутово, Смоленская губерния — 4 апреля 1975, Новгород) — советский государственный и партийный деятель.

Образование 
1924 — окончил 4 класса начальной школы, вступил в члены РЛКСМ.

Послужной список 
1927 — вступил в сельскохозяйственную коммуну «Труд», через три года активный член коммуны был выдвинут на пионерскую и культурно-пропагандистскую работу

август 1931 — возглавил комитет ВЛКСМ

1932—1934 секретарь Монастырщинского районного комитета комсомола

1934—1936 — слушатель комвуза им. И. В. Сталина в Ленинграде

1936 — директор МТС в Уторгошском районе Ленинградской области

май 1938—1939 — секретарь по кадрам Уторгошского районного комитета ВКП(б)

1939 — сентябрь 1940 второй секретарь Уторгошского районного комитета ВКП(б)

сентябрь 1940 — первый секретарь Уторгошского районного комитета ВКП(б)

июль 1941 — командир, комиссар партизанского отряда 2-й Ленинградской партизанской бригады

ноябрь 1941 — комиссар в отряде «Ворошиловец» 2-й Ленинградской партизанской бригады (ЛПБ), которым командовал старший лейтенант А. П. Артемьев.

ноябрь 1942 — август 1943 — руководитель Лужского межрайонного подпольного центра № 8 (Ленинградская область)

сентябрь 1943 — февраль 1944 — помощник уполномоченного по кадрам Оперативной группы Ленинградского Штаба партизанского движения на Волховском фронте

1944—1947 — первый секретарь Уторгошского районного комитета ВКП(б)

1947—1950 — первый секретарь Мошенского районного комитета ВКП(б)

1953—1954 — первый секретарь Новгородского районного комитета КПСС

1953 — заместитель начальника областного Управления сельского хозяйства и заготовок

март 1954 — июль 1959 — второй секретарь Новгородского областного комитета КПСС

27.07.1959 — март 1961 — председатель Исполнительного комитета Новгородского областного Совета.

Умер 4 апреля 1975 года. Похоронен на Западном кладбище Великого Новгорода.

Награды 
орден Красного Знамени, орден Отечественной Войны I-й степени, орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда», медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За трудовую доблесть».

Примечания

Источник 
Рябков Григорий Александрович (1912—1975) (к 70-летию со дня создания Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования)

Персоналии:Мошенской район
Персоналии:Новгородский район
Вторые секретари Новгородского обкома КПСС
Председатели Новгородского облисполкома
Похороненные на Западном кладбище (Великий Новгород)